James Beresford peut faire référence à :

 James Beresford (1764-1840), écrivain britannique
  (1989-), joueur de baseball australien
 , footballeur anglais

Voir aussi